World Touring Car Championship 2014 var den tionde säsongen av World Touring Car Championship, världsmästerskapet i standardvagnsracing.

Team och förare

Kalender

Slutställningar

Mästerskapsställningar

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren fullföljde inte loppet, men placerades ändå i tabellen då över 75 % av den totala distansen fullföljdes.

Tillverkarmästerskapet

Yokohama Drivers' Trophy

Yokohama Teams' Trophy 

† – Föraren fullföljde inte loppet, men placerades ändå i tabellen då över 75 % av den totala distansen fullföljdes.

Yokohama Performer of the year

Eurosport Asia Trophy

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

WTCC-säsonger
Motorsportevenemang 2014